Фруланія (Frullania) — рід юнгерманієвих печіночників, єдиний у родині фруланієвих (Frullaniaceae).

Назва 
Рід названо на честь флоренційського державного діяча Леонардо Фрулані (1756—1824).

Поширення 
Рід поширений по всьому світу, переважно у помірній зоні. В Україні найпоширенішим видом є фруланія розширена (Frullania dilatata), а фруланія Яка (Frullania jackii) занесена до Червоної книги України. Крім того, з рівненського бурштину, що датується пізнім еоценом, описано вид Frullania zerovii.

Види 
 Frullania aculeata Taylor, 1846
 Frullania acutata Caspary, 1887
 Frullania acutiloba Gerola, 1947
 Frullania akiyamae Hattori, 1986
 Frullania albertii Stephani, 1916
 Frullania allanii Hodgson, 1949
 Frullania allionii Stephani, 1910
 Frullania alpina Stephani, 1911
 Frullania alstonii Verdoorn, 1930
 Frullania alternans Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania amamiensis Kamimura, 1968
 Frullania ambronnii Stephani, 1916
 Frullania amplicrania Stephani, 1910
 Frullania ampullifera Jack & Stephani In Stephani, 1894
 Frullania anderssonii Ångström, 1873
 Frullania angulata Mitten, 1863
 Frullania angustistipa Stephani, 1908
 Frullania anomala Hodgson, 1949
 Frullania antaresensis Hattori, 1980
 Frullania aoshimensis Horikawa, 1929
 Frullania apertilobula Gerola, 1947
 Frullania apicalis Mitten, 1879
 Frullania apiculata (R., B. & N.) Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania apollinarii Stephani, 1911
 Frullania aposinensis Hattori & Lin, 1985
 Frullania appalachiana Schuster, 1983
 Frullania appendistipula Hattori, 1972
 Frullania arecae (Sprengel) Gottsche, 1863
 Frullania armata Herzog & Clark In Clark, 1954
 Frullania armatifolia Verdoorn, 1932
 Frullania armitiana Stephani, 1911
 Frullania arsenii Stephani, 1924
 Frullania asagrayana Montagne, 1842
 Frullania astrolabea Stephani, 1910
 Frullania aterrima (Hooker & Taylor) Hooker & Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania atrata (Swartz) Montagne, 1839
 Frullania atrosanguinea Taylor Ex Spruce, 1884
 Frullania attenuata Stephani, 1911
 Frullania auriculata Hattori, 1985
 Frullania azorica Sim-Sim, Sergio, Mues & Kraut, 1995
 Frullania baileyana Stephani, 1910
 Frullania bakeri Stephani, 1916
 Frullania baladina Gottsche Ex Stephani, 1894
 Frullania baltica Grolle, 1985
 Frullania baumannii Hattori, 1977
 Frullania beauverdii Stephani, 1916
 Frullania bella Stephani, 1911
 Frullania belmorensis Stephani In Stephani & Watts, 1914
 Frullania benjaminiana Inoue In Hattori, 1975
 Frullania bergmanii Hattori, 1974
 Frullania berthoumieui Stephani, 1894
 Frullania beyrichiana (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania bhutanensis Hattori, 1971
 Frullania bicornistipula Spruce, 1884
 Frullania blastopetala Hattori, 1984
 Frullania blepharozia Spruce, 1884
 Frullania bogotensis Stephani, 1910
 Frullania bolanderi Austin, 1869
 Frullania bonariensis Reiner, 1988
 Frullania bonincola Hattori, 1978
 Frullania borbonica Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania boveana Massalongo, 1885
 Frullania brachycarpa Spruce, 1889
 Frullania brasiliensis Raddi, 1822
 Frullania breuteliana Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania brevicalycina Stephani, 1894
 Frullania brittoniae Evans, 1897
 Frullania brotheri Stephani, 1894
 Frullania brunnea (Sprengel) Drège, 1843
 Frullania buchtienii Herzog, 1942
 Frullania bullata Stephani, 1910
 Frullania caduca Hattori, 1980
 Frullania caespitans Beauverd In Stephani, 1924
 Frullania caffraria Stephani, 1894
 Frullania calcarata Ångström, 1873
 Frullania caldensis Ångström, 1876
 Frullania caledonica Gottsche Ex Stephani, 1894
 Frullania californica (Austin Ex Underwood) Evans, 1897
 Frullania campanulata Sande Lacoste, 1853
 Frullania canaliculata Gottsche Ex Stephani, 1910
 Frullania capensis Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania capillaris Stephani, 1911
 Frullania carrii Kamimura & Hattori In Hattori & Kamimura, 1973
 Frullania casparyi Grolle, 1985
 Frullania cataractarum Stephani, 1911
 Frullania caulisequa (Nees In Martius) Montagne, 1839
 Frullania cavallii Gola, 1907
 Frullania cesatiana De Notaris, 1865
 Frullania changii Hattori & Gao, 1985
 Frullania chenii Hattori & Lin, 1985
 Frullania chevalieri (Schuster) Schuster, 1992
 Frullania chiapasana Stephani, 1910
 Frullania chilcootiensis Stephani, 1887
 Frullania chilensis Stephani, 1894
 Frullania chiovendae Gola, 1914
 Frullania chodatii Beauverd In Stephani, 1924
 Frullania ciliata Lindenberg & Gottsche In G., L. & N., 1847
 Frullania cinchonae Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania clandestina (Nees & Montagne) Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania clavata (Hooker & Taylor) Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania claviloba Stephani, 1911
 Frullania clemensiana Verdoorn, 1932
 Frullania cobrensis Gottsche Ex Stephani, 1894
 Frullania compacta Gottsche Ex Stephani, 1911
 Frullania complicata Stephani, 1911
 Frullania confertiloba Stephani, 1910
 Frullania consociata Stephani, 1910
 Frullania contracta Stephani, 1911
 Frullania controversa Beauverd In Stephani, 1924
 Frullania convoluta Lindenberg & Hampe In Hampe, 1851
 Frullania cordaeana Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania cordistipula (Reinwardt, Blume & Nees) Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania cornuta Stephani, 1911
 Frullania crassitexta Stephani, 1910
 Frullania crawfordii Stephani, 1894
 Frullania crenulifolia Jack & Stephani, 1892
 Frullania crinoidea Spruce Ex Stephani In Stephani, 1911
 Frullania crispiloba Stephani, 1894
 Frullania crispiplicata Yuzawa & Hattori Ex Konstantinova, Potemkin & Schijakov, 1992
 Frullania cristata Hattori, 1981
 Frullania cuencensis Taylor, 1846
 Frullania cuneatistipula Stephani, 1924
 Frullania cuneiloba Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania curviramea Stephani, 1911
 Frullania curvirostris Colenso, 1889
 Frullania curvistipula Stephani, 1911
 Frullania cuspidifolia Stephani, 1911
 Frullania cuspiloba Stephani, 1910
 Frullania cyparioides (Schwägrichen) Schwaegrichen In G., L. & N., 1845
 Frullania darwinii Gradstein & Uribe In Uribe, 2004
 Frullania davurica Hampe In G., L. & N., 1845
 Frullania debilis Stephani Ex Hattori, 1974
 Frullania decidua Spruce, 1884
 Frullania deflexa Mitten, 1862
 Frullania degelii Arnell, 1959
 Frullania densifolia Subsp. Andamana Hattori Ex Singh In Nath & Asthana, 2001
 Frullania densiloba Stephani Ex Evans, 1906
 Frullania dentata Hattori, 1974
 Frullania dentifera Hattori & Streimann, 1985
 Frullania dentiloba Hattori, 1975
 Frullania deplanata Mitten In Hooker, 1855
 Frullania deppii Gottsche Ex Lehmann, 1844
 Frullania depressa Mitten, 1863
 Frullania dilatata Subsp. (Dilatata 1982) (L.) Dumortier, 1835
 Frullania diptera (Lehmann & Lindenberg) Drège, 1843
 Frullania dispar Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania diversitexta Stephani, 1897
 Frullania donnellii Austin, 1879
 Frullania dulimensis Uribe, 2006
 Frullania durifolia Stephani, 1894
 Frullania dusenii Stephani In Dusen, 1905
 Frullania duthiana Stephani, 1910
 Frullania eboracensis Gottsche Ex Lehmann, 1844
 Frullania echinantha Hattori, 1974
 Frullania echinatella Hattori, 1988
 Frullania ecklonii (Sprengel) Sprengel In G., L. & N., 1845
 Frullania ecuadoriensis Stephani, 1911
 Frullania elegans Lehmann, 1857
 Frullania elephantum Hattori, 1977
 Frullania engelii Hattori, 1983
 Frullania eplicata Stephani, 1911
 Frullania ericoides (Nees In Martius) Montagne, 1839
 Frullania erostrata Hattori, 1974
 Frullania errans Verdoorn, 1930
 Frullania esenbeckiana Beauverd Ex Stephani, 1924
 Frullania evelynae Hattori & Thaithong, 1978
 Frullania evoluta Mitten, 1861
 Frullania expansa Stephani, 1897
 Frullania eymae Hattori, 1975
 Frullania falciloba Taylor Ex Lehmann, 1844
 Frullania fallax Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania falsicornuta Hattori, 1986
 Frullania falsisinuata Hattori & Piippo, 1986
 Frullania fauriana Stephani, 1894
 Frullania fengyangshanensis Zhu & So, 1997
 Frullania ferdinandi-Muelleri Stephani, 1910
 Frullania flammea Taylor Ex Spruce, 1884
 Frullania flexicaulis Spruce, 1884
 Frullania flexuosa Hattori, 1983
 Frullania fragilifolia (Taylor) Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania franciscana Howe, 1894
 Frullania fuegiana Stephani, 1910
 Frullania fugax (Hooker & Taylor) Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania fulfordiae Hattori, 1987
 Frullania fusco-virens Stephani, 1910
 Frullania gabonensis Vanden Berghen, 1976
 Frullania gaoligongensis Bai & Gao, 1999
 Frullania gaudichaudii (Nees & Montagne) Nees & Montagne In G., L. & N., 1845
 Frullania gemmulosa Hattori & Thaithong In Hattori, Thaithong & Kitagawa, 1977
 Frullania gibbosa (Nees) Nees In Montagne, 1840
 Frullania gigantea Stephani, 1911
 Frullania giraldiana Massalongo, 1897
 Frullania globosa Hattori & Streimann, 1985
 Frullania glomerata (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Lindenberg Ex Montagne, 1838
 Frullania gracilicaulis Hattori, 1977
 Frullania gracilis Subsp. (Gracilis 1978) (Reinwardt, Blume & Nees) Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania gradsteinii Yuzawa, Mues & Hattori, 1987
 Frullania granatensis Gottsche, 1864
 Frullania grandifolia Stephani, 1911
 Frullania grandilobula Hattori & Piippo, 1986
 Frullania grandistipula Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania griffithsiana Gottsche In G., L. & N., 1846
 Frullania grolleana Hattori, 1972
 Frullania grossiclava Stephani, 1910
 Frullania grossifolia Stephani, 1911
 Frullania guadalupensis Gottsche Ex Stephani, 1911
 Frullania gualaquizana Stephani, 1911
 Frullania guatemalensis Stephani, 1911
 Frullania haeckeriana Lindenberg In G., L. & N., 1846
 Frullania haematocysta Spruce, 1884
 Frullania hainanensis Hattori & Lin, 1986
 Frullania hamata Stephani, 1911
 Frullania hamaticoma Stephani, 1889
 Frullania hamatiloba Stephani, 1910
 Frullania hamatosetacea Grolle In Grolle & Meister, 2004
 Frullania hamiflora Herzog & Clark In Clark & Schultz, 1953
 Frullania handelii Verdoorn In Handel-Mazzetti, 1930
 Frullania handel-mazzettii Hattori, 1981
 Frullania hariotana Stephani, 1911
 Frullania harpantha Herzog, 1942
 Frullania hasskarliana Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania hattoriana Godfrey & Godfrey, 1980
 Frullania hattoriantha Udar & Nath, 1981
 Frullania hattorii Konrat & Braggins, 2003
 Frullania hawaiiensis Miller, 1953
 Frullania hebridensis Stephani, 1911
 Frullania hedrantha Hattori & Kamimura, 1973
 Frullania helleri Stephani, 1910
 Frullania herzogiana Stephani, 1911
 Frullania herzogii Hattori, 1955
 Frullania heteromorpha Schiffner, 1889
 Frullania hicksiae Hattori, 1984
 Frullania higuchii Yuzawa & Hattori In Yuzawa & Koike, 1994
 Frullania himalayensis Stephani, 1910
 Frullania hinoi Kamimura, 1982
 Frullania hiroshii Hattori, 1980
 Frullania hirtiflora Spruce, 1884
 Frullania holostipula Hattori & Griffin Iii, 1978
 Frullania hottana Hattori, 1976
 Frullania howeana Stephani In Stephani & Watts, 1914
 Frullania huerlimannii Hattori, 1976
 Frullania humbertii Vanden Berghen, 1976
 Frullania humilis Spruce, 1890
 Frullania hypoleuca Nees In G., L. & N., 1843
 Frullania hypoleucula Hattori, 1984
 Frullania imerinensis Stephani, 1911
 Frullania immersa Stephani, 1896
 Frullania incisoduthiana Hattori In Mizutani, 1979
 Frullania incisostipula Stephani, 1924
 Frullania inconstans Verdoorn, 1930
 Frullania incumbens Mitten In Hooker, 1855
 Frullania incurva Hattori, 1988
 Frullania inflata Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania inflexa Mitten, 1861
 Frullania inflexiloba Hattori, 1984
 Frullania inouei Hattori, 1980
 Frullania integristipula (Nees) Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania intermedia (Nees & Montagne In Montagne) Verdoorn, 1930
 Frullania intermixta Colenso, 1889
 Frullania intumescens (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania involuta Hampe Ex Stephani, 1911
 Frullania involvens Hattori & Kamimura, 1973
 Frullania iriomotensis Hattori, 1980
 Frullania irregularis Hattori & Piippo, 1986
 Frullania iwatsukii Hattori, 1972
 Frullania jackii Gottsche In Gottsche & Rabenhorst, 1863
 Frullania jacobsii Hattori, 1986
 Frullania jacquinotii Gottsche Ex Stephani, 1910
 Frullania jelskii Loitlesberger, 1894
 Frullania johnsonii Stephani, 1894
 Frullania junghuhniana Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania kagoshimensis Stephani, 1910
 Frullania kalimantanensis Hattori, 1986
 Frullania kalimantanensis Piippo & Hattori In Piippo & Tan, 1992
 Frullania kashyapii Verdoorn, 1932
 Frullania kitagawana Hattori, 1984
 Frullania klotzschii Nees Ex Stephani, 1911
 Frullania koponenii Hattori, 1978
 Frullania kunzei (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania laetevirens Hampe In G., L. & N., 1845
 Frullania laevi-Periantha Bai & Gao, 2000
 Frullania lancistyla Stephani, 1910
 Frullania larjiana Singh & Singh, 2005
 Frullania laticaulis Spruce, 1890
 Frullania latiflora Spruce, 1884
 Frullania latogaleata Herzog, 1948
 Frullania laxiflora Spruce, 1884
 Frullania leana Austin, 1869
 Frullania leeuwenii Verdoorn, 1930
 Frullania lepida Hattori & Piippo, 1986
 Frullania letestui Vanden Berghen, 1976
 Frullania levieri Stephani, 1910
 Frullania libera Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania lindbergiana Gottsche, 1863
 Frullania lindenbergii Gottsche Ex Lehmann, 1844
 Frullania lindeniana Stephani, 1911
 Frullania lindmanii Stephani, 1897
 Frullania linii Hattori, 1981
 Frullania lobato-hastata Stephani, 1911
 Frullania lobulata (Hooker) Hooker & Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania longipinna Stephani, 1910
 Frullania longistipula Stephani In Renauld & Cardot, 1891
 Frullania longistyla Yuzawa & Hattori, 1988
 Frullania loricata Pearson, 1891
 Frullania ludoviciae Stephani, 1908
 Frullania lushanensis Hattori & Lin, 1985
 Frullania macgregorii Stephani, 1894
 Frullania macrocephala (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania macrophylla Hattori, 1980
 Frullania macularis Taylor, 1846
 Frullania madagascariensis Gottsche, 1882
 Frullania madens Stephani, 1924
 Frullania madothecoides Spruce, 1884
 Frullania magellanica (Sprengel) Weber & Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania mammilligera Grolle, 2003
 Frullania mammillosa Hattori, 1977
 Frullania matafaoica Miller, 1981
 Frullania mathanii Stephani, 1911
 Frullania mauritiana Austin, 1869
 Frullania maymyoensis Svihla, 1958
 Frullania mcveanii Hattori, 1973
 Frullania media (Hodgson) Hattori, 1983
 Frullania megalostipa Spruce, 1884
 Frullania meijeri Hattori, 1974
 Frullania meridana Stephani, 1911
 Frullania meyeniana Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania microauriculata Verdoorn, 1929
 Frullania microcaulis Gola, 1923
 Frullania microcephala Gottsche, 1863
 Frullania microphylla (Gottsche In Gottsche & Rabenhorst) Pearson, 1894
 Frullania microrhyncha Clark & Svihla, 1950
 Frullania microscopica Pearson, 1922
 Frullania minor Hattori, 1975
 Frullania mirabilis Jack & Stephani In Stephani, 1892
 Frullania miradorensis Lindenberg & Gottsche In G., L. & N., 1847
 Frullania mizutanii Kamimura & Hattori, 1973
 Frullania moniliata (Stephani) Verdoorn, 1930
 Frullania monocera (Hooker & Taylor) Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania monoica Stephani, 1900
 Frullania montagnei Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania montana Stephani, 1910
 Frullania moritziana Lindenberg & Gottsche In G., L. & N, 1847
 Frullania morobensis Hattori & Streimann, 1985
 Frullania motoyana Stephani, 1911
 Frullania mucronata (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Linde, nberg
 Frullania multilacera Subsp. (Multilacera 1987) Stephani, 1911
 Frullania multilaceroides Hattori, 1987
 Frullania muscicola Stephani, 1894
 Frullania mutilata Stephani, 1911
 Frullania nadeaudii Stephani, 1911
 Frullania neocaledonica Engel In Engel & Merrill, 1999
 Frullania neosheana Hattori, 1979
 Frullania nepalensis (Sprengel) Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania neurota Taylor, 1846
 Frullania nicholsonii Hodgson, 1949
 Frullania nigricaulis (R., B. & N.) Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania nisquallensis Sullivant, 1849
 Frullania nivimontana Hattori, 1982
 Frullania nobilis Stephani, 1894
 Frullania nodulosa (Reinwardt, Blume & Nees) Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania notarsii Stephani, 1911
 Frullania novocurvirostris Hattori, 1981
 Frullania novoguineensis Schiffner, 1890
 Frullania oahuensis Hampe In G., L. & N., 1843
 Frullania obovata Hattori, 1982
 Frullania obscurifolia Mitten, 1879
 Frullania ocanniensis Stephani, 1924
 Frullania ocellata Kamimura & Hattori, 1973
 Frullania odontostipa Spruce, 1890
 Frullania okinawensis Kamimura, 1982
 Frullania onraedtii Vanden Berghen, 1976
 Frullania orbicularis Austin, 1869
 Frullania orientalis Sande Lacoste, 1855
 Frullania orinocensis Spruce, 1883
 Frullania ornithocephala (Reinwardt, Blume & Nees) Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania osculatiana Notaris, 1855
 Frullania osumiensis (Hattori) Hattori In Iwatsuki & Hattori, 1956
 Frullania pachyderma Hattori, 1978
 Frullania pallide-virens Stephani, 1911
 Frullania pallidula Hattori, 1988
 Frullania pancheri Gottsche Ex Stephani, 1894
 Frullania papillata Stephani, 1911
 Frullania papillilobula Hattori, 1975
 Frullania papuana Verdoorn, 1930
 Frullania papulosa Stephani, 1911
 Frullania paradoxa Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania parhami (Schuster) Schuster, 1992
 Frullania pariharii Hattori & Thaithong, 1978
 Frullania parvifolia Stephani, 1910
 Frullania parvistipula Stephani, 1910
 Frullania patagonica Stephani, 1910
 Frullania patula Mitten In Hooker, 1855
 Frullania pauciramea Stephani, 1911
 Frullania paucirameoides Hattori & Piippo, 1986
 Frullania pearceana Stephani, 1911
 Frullania pedicellata Stephani, 1897
 Frullania peruviana Gottsche In G., L. & N., 1846
 Frullania phalangiflora Stephani, 1916
 Frullania philippinensis Stephani, 1911
 Frullania physantha Mitten Mitten, 1861
 Frullania pilibracteola Hattori, 1977
 Frullania piliflora Stephani, 1911
 Frullania pilistipula Stephani, 1911
 Frullania piptophylla Hattori, 1980
 Frullania piptophylloides Hattori, 1980
 Frullania pittier I Stephani, 1892
 Frullania plana Sullivant, 1849
 Frullania planifolia Stephani, 1910
 Frullania platycalyx Herzog, 1952
 Frullania platyphylla Colenso, 1889
 Frullania pluricarinata Gottsche, 1864
 Frullania pocsantha Thaithong & Hattori, 1977
 Frullania polyclada Colenso, 1889
 Frullania polyptera Taylor, 1846
 Frullania polysticta Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania ponapensis Hattori & Koike In Koike, 1994
 Frullania pringlei Fulford & Sharp, 1990
 Frullania probosciphora Taylor, 1846
 Frullania prominula Hattori & Streimann, 1985
 Frullania propaginea Hattori & Streimann, 1985
 Frullania pseudericoides Hattori, 1982
 Frullania pseudericoides Hattori, 1986
 Frullania pseudomeyeniana Hattori, 1986
 Frullania pseudomonocera Hattori, 1986
 Frullania pseudoschensiana Hattori, 1980
 Frullania ptychantha Montagne, 1843
 Frullania pulchella Herzog, 1954
 Frullania pullei Verdoorn, 1930
 Frullania pulogensis Stephani, 1911
 Frullania punctata Reimers, 1931
 Frullania purpurea Stephani, 1911
 Frullania pusilla Mitten, 1871
 Frullania pycnantha (Hooker & Taylor) Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania pycnoclada Grolle In Grolle & Meister, 2004
 Frullania pyricalycina Stephani, 1910
 Frullania queenslandica Stephani, 1910
 Frullania quillotensis (Nees & Montagne) Nees & Montagne In Montagne In Alcide D'orbigny, 1839
 Frullania rabenhorstii Stephani, 1911
 Frullania ramuligera (Nees) Montagne, 1842
 Frullania recurvistipula Hattori, 1975
 Frullania reflexistipula Sande Lacoste, 1853
 Frullania regularis Schiffner, 1890
 Frullania reicheana Stephani, 1910
 Frullania reimersii Verdoorn, 1930
 Frullania remotidens Hattori, 1872
 Frullania remotifolia Stephani, 1911
 Frullania remotiloba Stephani, 1894
 Frullania repanda Gottsche, 1864
 Frullania repandistipula Sande Lacoste, 1853
 Frullania retusa Mitten, 1861
 Frullania rhystocolea Herzog Ex Verdoorn In Handel-Mazzetti, 1930
 Frullania rhytidantha Hattori, 1980
 Frullania rigescens Spruce, 1884
 Frullania rigida Stephani, 1910
 Frullania ringens Spruce, 1884
 Frullania riojaneirensis (Raddi) Ångström, 1876
 Frullania riparia Hampe Ex Lehmann, 1838
 Frullania rizalli Piippo & Hattori, 1992
 Frullania rostellata Mitten In Hooker, 1867
 Frullania rostrata (Hooker & Taylor) Hooker & Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania rubella Gottsche Ex Stephani, 1889
 Frullania rudolfiana Hattori, 1972
 Frullania rupicola Stephani, 1924
 Frullania sabahana Hattori, 1976
 Frullania sabaliana Schuster, 1983
 Frullania sabanetica Gottsche, 1864
 Frullania sachapatensis Stephani, 1911
 Frullania sackawana Stephani, 1897
 Frullania sackawana var. minor Kamimura, 1982
 Frullania saipanensis Hattori & Koike In Koike, 1994
 Frullania sarawakensis Hattori, 1976
 Frullania scalaris Hattori, 1977
 Frullania scandens Montagne, 1843
 Frullania schaefer-Verwimpii Yuzawa & Hattori, 1989
 Frullania schensiana Massalongo, 1897
 Frullania schiffneri Verdoorn, 1929
 Frullania schimperi Nees In G., L. & N., 1845
 Frullania schumannii (Caspary) Grolle, 1981
 Frullania schusteri Hattori, 1988
 Frullania schusteriana Hattori, 1972
 Frullania scottiana Hattori, 1987
 Frullania selwyniana Pearson, 1890
 Frullania semienana Gola, 1914
 Frullania semivillosa Lindenberg & Gottsche In G., L. & N., 1847
 Frullania sergiae Sim-Sim, Fontihna, Mues & Lion, 2000
 Frullania seriata Gottsche Ex Stephani, 1889
 Frullania seriatifolia Stephani, 1894
 Frullania serrata Gottsche In G., L. & N., 1845
 Frullania setacea Hattori, 1988
 Frullania setigera Stephani, 1894
 Frullania shanensis Svihla, 1957
 Frullania sharpantha Udar & Kumar, 1983
 Frullania sharpii Hattori, 1974
 Frullania sheana Hattori, 1979
 Frullania simmondsii Stephani In Stephani & Watts, 1914
 Frullania sinensis Stephani In Levier, 1906
 Frullania sinosphaerantha Hattori & Lin, 1985
 Frullania sinuata 1975 Sande Lacoste, 1853
 Frullania socotrana Mitten In Balfour, 1888
 Frullania solanderiana Colenso, 1889
 Frullania spathulistipa Stephani, 1910
 Frullania speciosa Herzog, 1949
 Frullania spegazzinii Reiner, 1988
 Frullania sphaerantha Hattori, 1980
 Frullania sphaerocephala Spruce, 1884
 Frullania sphaerolobulata Lin In Lin & Chen, 1997
 Frullania spicata (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania spinifera Taylor, 1846
 Frullania spinigastria Hattori, 1979
 Frullania spiniplica Hattori, 1972
 Frullania spinistipula Stephani, 1911
 Frullania spongiosa Stephani, 1894
 Frullania squamuligera Spruce, 1884
 Frullania squarrosula (Hooker & Taylor) Taylor In G., L. & N., 1845
 Frullania standaerti Stephani, 1910
 Frullania steereana Hattori, 1987
 Frullania stenostipa Spruce, 1884
 Frullania streimannii Hattori, 1983
 Frullania stylifera (Schuster) Schuster, 1992
 Frullania subcaduca Hattori, 1974
 Frullania subclavata Stephani, 1910
 Frullania subdentata Stephani, 1911
 Frullania subdilatata Massalongo In Levier, 1906
 Frullania subhampeana Hodgson, 1949
 Frullania subincumbens Hattori, 1987
 Frullania sublignosa Stephani, 1894
 Frullania submultilacera Hattori & Koike In Koike, 1994
 Frullania subnigricaulis Hattori, 1973
 Frullania subocellata Hattori, 1986
 Frullania subpedicellata Hattori, 1980
 Frullania subpilibracteola Hattori, 1977
 Frullania subpyricalycina Herzog, 1954
 Frullania subrostrata Hattori, 1972
 Frullania subsquarrosa Hattori, 1972
 Frullania subtilissima Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania subtropica Stephani, 1910
 Frullania subtruncata Stephani, 1910
 Frullania subvalida Hattori & Thaithong, 1978
 Frullania supradecomposita (Lehmann & Lindenberg In Lehmann) Lehmann & Lindenberg In G., L. & N., 1845
 Frullania svihlana Hattori, 1983
 Frullania tagawana (Hattori, Thaithong & Kitawana) Hattori In Hattori & Lin, 1985
 Frullania taiheizana Horikawa, 1934
 Frullania tamarisci (L.) Dumortier, 1835
 Frullania tamsuina Stephani, 1910
 Frullania taradakenis Stephani, 1910
 Frullania taxodiocola Schuster, 1983
 Frullania teneriffae (Weber) Nees, 1838
 Frullania tenuirostris Stephani, 1911
 Frullania ternatensis Gottsche In G., L. & N., 1846
 Frullania tetraptera Nees & Montagne In Montagne, 1838
 Frullania thiersiae Hattori, 1988
 Frullania tixieri Hattori, 1976
 Frullania tjibodensis Hattori & Thaithong, 1977
 Frullania togashiana Hattori, 1975
 Frullania tongariroense Colenso, 1889
 Frullania trianae Gottsche, 1864
 Frullania tricarinata Sande Lacoste, 1856
 Frullania trichodes Mitten, 1862
 Frullania trigona Clark, Jovet-Ast & Frye, 1947
 Frullania trinervis (Lehmann & Lindenberg) Drège, 1843
 Frullania triquetra Lindenberg & Gottsche In G., L. & N., 1847
 Frullania trollii Herzog, 1942
 Frullania truncata Caspary, 1887
 Frullania tubercularis Hattori & Lin, 1985
 Frullania tunguraguana Clark & Frye, 1952
 Frullania turfosa Lindenberg & Gottsche In G., L. & N., 1847
 Frullania tuyamae Hattori & Thaithong, 1978
 Frullania udarii Nath & Singh, 2006
 Frullania umbonata Mitten Ex Stephani, 1911
 Frullania undulata Kamimura, 1961
 Frullania usambarana Schiffner Ex Stephani, 1894
 Frullania usamiensis Stephani, 1897
 Frullania utriculata Stephani, 1894
 Frullania vaga Mitten In Seemann, 1871
 Frullania vaginata (Swartz) Nees In G., L. & N., 1846
 Frullania valdiviensis Jack & Stephani In Stephani, 1894
 Frullania valida Stephani, 1910
 Frullania valparaisiana Lehmann, 1857
 Frullania vandenberghenii Pocs In Bizot & Pocs, 1979
 Frullania van-Zantenii Kamimura & Hattori, 1973
 Frullania variabilis Stephani, 1910
 Frullania varians Caspary, 1887
 Frullania variegata Stephani, 1894
 Frullania venusta Hattori, 1974
 Frullania verdoorniana Hattori, 1973
 Frullania victoriensis Stephani, 1910
 Frullania vitalii Yuzawa & Hattori, 1988
 Frullania vittata Hattori, 1974
 Frullania vittata F. Denticulata Hattori, 1980
 Frullania vittiana Hattori, 1987
 Frullania wagneri Stephani, 1910
 Frullania wairua Konrat & Braggins, 2005
 Frullania wangii Hattori & Lin, 1985
 Frullania warnckeana Hattori, 1974
 Frullania weberbaueri Stephani, 1911
 Frullania winteri Stephani, 1910
 Frullania yorkiana Stephani, 1911
 Frullania yuennanensis Stephani, 1894
 Frullania yusawae Kamimura, 1970
 Frullania yuzawana Hattori, 1981
 Frullania zangii Hattori & Lin, 1985
 Frullania zennoskeana'' Hattori, 1984

Примітки 

Печіночники
Роди рослин